Rio Open 2016, właśc. Rio Open presented by Claro 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2016 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 15–21 lutego 2016 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Brazylii